Президент Социалистической Республики Вьетнам (, в период с 1981 по 1992 годы эта должность называлась Председатель Государственного совета, )

История должности

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

 
Вьетнам